Janes é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Jones (Carolina do Norte)
 Condado de Jones (Dakota do Sul)
 Condado de Jones (Geórgia)
 Condado de Jones (Iowa)
 Condado de Jones (Mississippi)
 Condado de Jones (Texas)

Desambiguações de topônimos